Waberi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdirizak Waberi (* 1966), schwedischer Politiker (Moderata-samlingspartiet)
 Abdourahman Waberi (* 1965), dschibutischer Schriftsteller